Bourdeau est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Bourdeau (Savoie), commune française, située dans le département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Parc Bourdeau, parc situé à Antony dans le département des Hauts-de-Seine, en région Île-de-France.

Personnalités 

 Antoine François Bourdeau-Desmaret de Fontenay (1762-1838), homme politique français ;
 Alexandre Bourdeau (né en 1978), homme politique du Québec ;
 Pierre-Alpinien Bourdeau (1770-1845), noble du Limousin et homme politique français ;
 Jean Bourdeau (1848-1928), essayiste français ;
Eugène Bourdeau (1850-1926), bassoniste, organiste, pédagogue et compositeur français ;
 Marc Bourdeau (né en 1960), pianiste, chambriste, accompagnateur et chef de chant canadien ;
 Pierre-Emmanuel Bourdeau (né en 1975), footballeur français ;
 Henri Bourdeau de Fontenay (1900-1969), homme politique et résistant français.

Voir aussi 
 

Patronyme vendéen
Patronyme picard
Patronyme franc-comtois
Patronyme bourguignon